Crescendo, element de notació musical per indicar que s'ha d'augmentar gradualment la intensitat del so
 Crescendo: Eien Dato Omotte Ita Ano Koro, videojoc japonès de 2001

 Crescendo (pel·lícula de 2019), pel·lícula alemanya de drama de 2019 del director Dror Zahavi